Diego Calvo puede referirse a los siguientes hombres:

Diego Calvo, abogado, juez y político peruano del sigloXIX.
Diego Calvo de Encalada (1673-1735), noble español.
Diego Calvo Fonseca (n.1991), futbolista costarricense.
Diego Calvo Pouso (n.1975), político español.